Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Conchita Martínez et Virginia Ruano Pascual.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
San Diego
Sport en Californie en 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005